Nehberg ist der Familienname folgender Personen:

 Kirsten Nehberg (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Rüdiger Nehberg (1935–2020), deutscher Survival-Experte und Aktivist für Menschenrechte